| mål        = {{#expr:
 14 +
 8 +
 15 +
 9 +
 11 +
 11 +
 32}}
| publik     = 
| flest mål  =  
| medalj1    = 
| medalj1text=  (1:a titeln)
| medalj2    = 
| medalj2text= 
| medalj3    = 
| medalj3text= 
| medalj4    = Fyra
| medalj4text= 
| föregående = 2019 Egypten
| följande   = Elfenbenskusten 2023
}}
Afrikanska mästerskapet i fotboll 2021 spelades i Kamerun mellan 9 januari och 6 februari 2022, och var det 33:e Afrikanska mästerskapet i fotboll. Mästerskapet vanns av  som i finalen besegrade  efter straffsparksläggning.

Kvalificerade nationer

 (värdnation)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor 
Officiell hemsida

Referenser